

Sigle 
 Lavori socialmente utili
 Landing Ship Utility
 Lesben und Schwule in der Union
 Limba Sarda Unificada 
 Louisiana State University

Codici 
 LSU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Long Sukang (Malaysia)